Topografie
Colina (Chili), een gemeente in de Chileense regio Región Metropolitana
Colina (Falcón), een gemeente in de Venezolaanse staat Falcón
Colina (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Colinas (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Colinas (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul

Overige
Colina (geslacht), een slakkengeslacht